Molekulska formula -{C20H28O}- se može odnositi na:

 Linestrenol
 Retinal